Cis steht für:

 Musiknote C♯, um einen Halbton erhöhtes C, siehe Kreuz (Notenschrift)
 Cis-Dur, Dur-Tonart mit dem Grundton Cis
 eine Gattung der Schwammkäfer (Ciidae, früher Cisidae)

Geografie:
 Cis (Trentino), Gemeinde im Trentino, Italien
 Cis (Świętajno), bis 1945 Friedrichsthal, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Cis (Ruda Maleniecka), Dorf in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Cis (Zblewo), bis 1945 Ciß, Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Polen

cis steht für:
 chemischer Deskriptor, siehe Deskriptor (Chemie) #cis-, trans-
 Kurzform für das Gegenteil von Transgender, siehe Cisgender
 Vorsilbe bei Fremdwörtern, Gegenteil von trans- siehe Liste lateinischer Präfixe #C

 CIS steht für:
 Canadian Interuniversity Sport, kanadischer Universitätssportverband, siehe U Sports
 Carcinoma in situ, Frühstadium eines Karzinoms
 Center for Comparative and International Studies, politikwissenschaftliches Forschungsinstitut der Universität und der ETH Zürich
 Center for Internet Security, Zusammenschluss von Organisationen und Einzelpersonen
 Chubek Irrigation System, Tschubek-Bewässerungssystem in Tadschikistan
 ehemalige Zuggattung des früheren Bahnunternehmens Cisalpino
 clinically isolated syndrome, klinisch isoliertes Syndrom, isoliertes Syndrom in der Medizin
 Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart
 Commission Internationale de Surveillance du Plébiscite Slesvig, kurz Commission Internationale Slesvig, internationale Überwachungskommission für die Volksabstimmung in Schleswig 1920
 Commonwealth of Independent States, englische Abkürzung für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
 Community Innovation Survey, Indikatorensatz, der regelmäßig europaweit abgefragt wird
 Contact Image Sensor, etwa „Kontakt-Bildsensor“, kostengünstige Technologie für Bildsensoren
 Continuous ink system, System für Patronen von Tintendruckern
 Corpus Inscriptionum Semiticarum, Sammlung antiker semitischer Inschriften, Paris 1881ff
 Customer Information System, siehe Intelligenter Zähler #Customer Information System (CIS)

C.I.S. steht für:
 C.I.S. – Chaoten im Sondereinsatz, deutsche TV-Krimi-Parodie

Siehe auch:
 cis-Moll (Tonart mit dem Grundton Cis)
 Cis-Wirkung (Biochemie)

Abkürzung